Tablet stammer fra engelsk/fransk og betyder bl.a. tavle på dansk - og har flere specialiseringer på dansk:
 Tablet - En tablet er en afvejet dosis lægemiddel der er blevet presset og beregnet til at sluges og skylles ned med vand.
 Tablet (tegneredskab)
 Tablet-computer